Emin Ağayev – calciatore e allenatore di calcio azero naturalizzato russo
 Kamran Ağayev – calciatore azero, nato nel 1986
 Murad Ağayev – calciatore azero, nato nel 1993
 Səlahət Ağayev – calciatore azero, nato nel 1991

Cognomi azeri